Giron (Frankrijk)
 Girón (Colombia)